Шейдт — фамилия. Известные носители:
 Шейдт, Каспар
 Шейдт, Роберт (род. 1973) — бразильский яхтсмен, двукратный олимпийский чемпион в классе Лазер.
 Шейдт, Роберт фом (1879—1964) — немецкий оперный певец (баритон).
 Шейдт, Самуэль (1587—1764) — немецкий органист и композитор.